Die Island Games 1991 waren die vierte Auflage der Spiele. Sie fanden vom 23. bis zum 29. Juni 1991 auf Åland statt. Es nahmen rund 1500 Athleten teil.

Teilnehmende Inseln 

Prince Edward Island und Saaremaa nahmen zum ersten Mal teil. Im Vergleich zur letzten Ausgabe trat Hitra nicht an, dafür kehrte Sark nach 1987 wieder zurück.

Sportarten

Medaillenspiegel 

Åland gewann somit zum ersten Mal die Medaillenwertung.

Weblinks 
 Island Games 1991 (englisch)

Multisportveranstaltung 1991
1991
Sportveranstaltung in Åland